Приветное — село в Драбовском районе Черкасской области.
 Приветное — село в Золотоношском районе Черкасской области.
 Приветное — посёлок в Чернобаевском районе Черкасской области.